Il singolare del torneo di tennis Brasil Open 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Billie Jean King, la quale ha battuto in finale Betty Stöve 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Betty Stöve (finale)
 Rosie Casals (quarti di finale)
 Dianne Fromholtz (semifinali)

 Kerry Reid (semifinali)
 Billie Jean King (campionessa)
 Wendy Turnbull (primo turno)
 Kristien Shaw (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1977